Ataseven är ett turkiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Eray Ataseven (född 1993), turkisk fotbollsspelare
 Metin Ataseven (född 1972), svensk politiker (moderat)